Silla, municipi del País Valencià.
 Siller o Selere, riu de l'Índia.